In and Out of Consciousness: The Greatest Hits 1990—2010 () — сборник лучших хитов британского поп-певца Робби Уильямса, выпущенный в 2010 году и охватывающий всю его карьеру. Порядок песен имеет обратную хронологию.

О сборнике 

Сингл «Shame», выпущенный в поддержку альбома, записан совместно с Гэри Барлоу, бывшим коллегой Уильямса по Take That; Барлоу также выступил соавтором песни «Heart and I». Фотография для обложки сборника была сделана в Малибу в мае 2010 года.

In and Out of Consciousness был издан в нескольких форматах: 2CD, 3CD («делюкс»), DVD-издание с видеоклипами и «ultimate»-издание (3CD и 3DVD, включая концерт 2005 года в Берлине, Германия.

Делюкс-издание сборника представляет собой 24-страничный твёрдый переплёт с различными фотографиями Уильямса из его видеоклипов.

Отзывы 
Рецензент Allmusic отметил, что в наиболее базовом своём издании сборник представляет «не менее 39 примеров того, что сделало Уильямса звездой миллениума». Он охарактеризовал певца как «амбициозного и самоуничижительного, чувствительного и грубого, динамичного и интровертного» артиста и заключил, что «In and Out of Consciousness» представляет завершённый портрет «величайшей поп-звезды 90-х и 2000-х годов, которого мало кто уважал, но которым все наслаждались».

Корреспондент USA Today писала, что «такие композиции, как переплетённая госпелом „Make Me Pure“ и шипучая, приправленная R&B „Something Beautiful“, доказывают, что Уильямс является ответом своего поколения Элтону Джону, сочетая близость к рутс-року и R&B с остроумной театральностью прирождённого шоумена», а «Shame», написанная с бывшим коллегой — что «вчерашнему мальчику-красавчику не грозит потеря его чар». В сравнении с Элтоном ей заочно возражает Игорь Кузьмичёв (FashionTime.ru): «Сборник лучших вещей создаёт цельное впечатление от сделанного Робби, и, похоже, всё это время публика путала божий дар с яичницей. Думали, весёлый клоун — оказалось, безумный, действительно безумный артист. Слышали глянцевитые радиобаллады — не услышали за формой достойное и трагичное содержание».

Содержание

Продюсеры 
 Robbie Williams,
 Trevor Horn,
 Guy Chambers,
 Steve Power,
 Pet Shop Boys,
 Mark Ronson,
 Soul Mekanik,
 Gary Barlow,
 Stephen Duffy,
 Stephen Hague

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Робби Уильямса

Сборники 2010 года
Альбомы Робби Уильямса
Сборники на английском языке
Альбомы Великобритании
Сборники Chrysalis Records